Влади́мир Алекса́ндрович Фила́тов (род. 7 июня 1958 года, Бердянск) — украинский . Автор памятника Валерию Лобановскому (2003), памятника Осипу Гладкому (г. Запорожье, 2010). Лауреат Общенациональной программы «Человек года-2002», лауреат приза Сальвадора Дали (2006), обладатель Мирового приза культуры (2010, Прага), приза Мастер мира (Сеул, 2011).

Создал несколько сотен скульптур. Работает с такими материалами, как бронза, мрамор, гранит, гипс и т. д. Провёл больше сотни персональных выставок в Украине, Франции, Германии, Швейцарии, Южной Корее, Венгрии, Чехии, России, Белоруссии и других странах.

Памятники 
 памятник тренеру ФК «Динамо» Валерию Лобановскому в Киеве
 памятник «Афганская Голгофа» в Киеве
 памятник атаману Запорожской Сечи Осипу Гладкому в Запорожье
 памятник Ивану Скоропадскому в государственном дендрологичном парке «Тростянец»

Ссылки 
 Владимир Филатов: «Настоящему художнику определение дают люди и время»
 7 июня 1958 года в Бердянске родился Владимир Александрович ФИЛАТОВ — украинский скульптор. Автор памятников Валерию Лобановскому (2003), Иосифу Гладкому (2010) и других монументов. Лауреат Общенациональной программы «Человек года-2002», обладатель мирового приза Сальвадора Дали (2006), награждён медалью Франца Кафки (Прага, 2009), обладатель Мирового приза культуры (2010, Прага) и др. международных наград.
 Филатов Владимир Александрович
 Владимир ФИЛАТОВ: «Понадобилось более десяти месяцев для того, чтобы идея по созданию мемориально-скульптурной композиции в честь Валерия Лобановского воплотилась в жизнь» 
 ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ: «СКУЛЬПТУРА ГАРМОНИЗИРУЕТ ПРОСТРАНСТВО»
 С топором в промозглом подвале
 Автор памятника Лобановскому представил портрет Федерико Феллини